Oktav (von lateinisch octavus „der Achte, Achter“) steht für:

 Oktav (Liturgie), achter Tag nach einem Hochfest
 Oktavformat, ein Buch- und Papierformat
 in der Musik eine Oktave

Person:
 Mehmet Oktav (1917–1996), türkischer Ringer

Siehe auch:
 Oktave (Begriffsklärung)